Karel van Lotharingen (Joinville, 17 februari 1524 - Avignon, 26 december 1574) was een Frans kardinaal uit het huis Guise. Hij is ook de stichter van de Universiteit van Reims.

Biografie 
Karel van Lotharingen werd geboren als een zoon van Antoinette van Bourbon, gehuwd met Claude van Lotharingen. Omstreeks 1538 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Reims. Hij ontving zijn kardinaalshoed op 27 juli 1547. In dit jaar richtte hij in Reims de universiteit van de stad op. Drie jaar later werd hij ook benoemd tot bisschop van Metz, maar deze functie vervulde hij slechts één jaar. In 1550 werd hij ook benoemd tot Abt van Cluny. Gedurende de periode dat Karel van Lotharingen aartsbisschop was was hij verantwoordelijk voor de kroning van Hendrik II, Frans II en Karel IX van Frankrijk.

In 1562 woonde Karel van Lotharingen het Concilie van Trente bij waar hij als vertegenwoordiger van de Franse kroon diende. Toen hij vier jaar naar Parijs afreisde werd zijn komst tegengehouden door zijn rivaal Frans van Montmorency. Ze werden later dat jaar met elkaar verzoend en werden fanatieke tegenstanders van de vooraanstaande hugenoot Gaspard de Coligny, admiraal van Frankrijk. In de jaren die volgden fungeerde hij onder andere als adviseur aan het hof van koningin Catharina de' Medici, toen ze regentes van Frankrijk was, naast onder andere zijn broer, de radicale katholieke hertog Frans van Guise. Aan het Franse koninklijke hof was hij ook druk bezig met huwelijkspolitiek. Het was onder andere aan zijn diplomatieke kunde en onderhandelingen te danken dat Margaretha van Valois met Hendrik III van Navarra een huwelijksovereenkomst sloot. Hierdoor kwam hij voor enige tijd in de gunst van koning Karel IX. Kort na de dood van Karel IX overleed Karel van Lotharingen plotseling te Avignon.

Bronnen 
Jean-Jacques Guillemin (1847): Le Cardinal de Lorraine, son influence politique et religieuse au XVIe siècle, Paris, Chez Joubert
Eric Durot (2012): François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le Roi, Paris, Classiques Garnier
Henry Outram Evennett (1930): The Cardinal of Lorraine and the Council of Trent. A study in the counter-reformation, Cambridge, Cambridge University Press

Karel
Aartsbisschop van Reims
Bisschop van Metz
Abt van Cluny
16e-eeuws abt